Ansorge ist der Familienname folgender Personen:

 August Ansorge (1851–1932), österreichischer Politiker
 Carl Ansorge (1849–1915), deutscher Gärtner und Gärtnereibesitzer
 Conrad Ansorge (1862–1930), deutscher Pianist und Komponist
 Dirk Ansorge (* 1960), deutscher katholischer Theologe
 Erich Ansorge (1937–1998), deutscher Politiker (SED) und Generaldirektor
 Ernest Ansorge (1925–2013), tatsächlicher Name von Nag Ansorge
 Gisèle Ansorge (1923–1993), Schweizer Schriftstellerin
 
 Horst Ansorge (* 1928), deutscher Politiker (SED) und Drehbuchautor
 Joachim Ansorge (1939–1980), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Maria Ansorge (1880–1955), deutsche Politikerin
 Martin C. Ansorge (1882–1967), US-amerikanischer Politiker
 Nag Ansorge (1925–2013), Schweizer Dokumentar-, Trick- und Spielfilmregisseur
 Rainer Ansorge (* 1931), deutscher Mathematiker
 Ulf Ansorge (* 1965), deutscher Fernsehmoderator, Sprecher und Journalist
 Ulrich Ansorge, Professor für Psychologie an der Universität Wien
 Walther Ansorge (1886–1967), deutscher Jurist und Bundesfinanzrichter
 William John Ansorge (1850–1913), britischer Arzt und Tiersammler

Siehe auch: